Buzău se poate referi la:

 Buzău, oraș în județul Buzău, România
 județul Buzău, România
 Râul Buzău, râu care străbate județul Buzău
 Gara Buzău

Toponime românești